La primera teniente Zorin Blitz es un personaje del manga Hellsing, un miembro de la organización Millennium. En el OVA, su voz la interpreta la japonesa Yōko Sōmi y en la versión inglesa lo hace Helena Taylor.

Es una mujer vampiro enormemente musculosa que trabaja para la organización Millennium y es parte de las fuerzas Werewolf. También es la comandante de uno de los zeppelín de Millennium, y además parece ser la instigadora de los Hermanos Valentine en el ataque a la mansión Hellsing (aunque esto no es más que conjeturas de la mezcla de las historias del manga y el anime).

Es una formidable luchadora que utiliza una enorme guadaña con la suficiente fuerza para cortar a un hombre por la mitad. La mitad de su cuerpo está cubierto de tatuajes de diferentes diseños, pero son en su mayoría mensajes (entre los que Hirano escribe de vez en cuando frases como "Trigun máxima", "Gungrave", y "Elvis Lives"); cuando ejerce su poder de ilusión, esta fluye de su cuerpo sobre las paredes y suelo a su alrededor, extendiendo su influencia sobre la zona. También puede leer las mentes y las almas, lo que le permite determinar qué ilusiones funcionan mejor en sus víctimas.

Ella y un pequeño ejército de vampiros atacaron la mansión Hellsing desde su zepelin durante la invasión de Millenium a Londres (Operación Seelöwe 2) y mataron al capitán Pip Bernadotte, lo que hizo que Seras Victoria bebiese su sangre y despertasen sus poderes vampíricos. Seras posteriormente mató a Zorin de una forma espectacular y sangrienta, raspando su rostro a través de una pared como la mantequilla en un pan tostado. Justo antes de que Seras le hiciera esto, Schrödinger apareció e informó a Blitz que su inevitable muerte vendría de manos de Seras Victoria, "manos en lugar de ser quemada, ya que ha desobedecido órdenes directas de el Mayor". Sus órdenes eran esperar a los demás antes de entrar en la mansión Hellsing, y ha desobedecido al entrar y atacar la mansión tan pronto como pudo. Schrödinger también le comunicó que el Mayor y el Doc no tienen tiempo para usar el microchip de su interior para quemarla hasta morir, ya que tienen un "nuevo juguete" para jugar (Walter). Por lo tanto, Zorin muere de forma totalmente distinta a Rip Van Winkle, una muerte no gloriosa; Schrödinger la describe más adelante como "del mismo valor que un insecto". Irónicamente, estas son las mismas palabras que ha utilizado para describir a Pip.

Sus tatuajes son diferentes de panel a panel, tanto las imágenes (en el volumen 7 se le muestra en su mejilla derecha un pentagrama, en vez de un hexagrama), como los números y la disposición de las letras, aunque Hirano nunca ha aclarado si hizo el cambio a propósito o si simplemente no se preocupó tratando de mantener idénticas pautas de cientos de cartas e imágenes.

Curiosidades 
En una de las películas de la franquicia de James Bond 007, hechas en los años 90, el actor Christopher Walken desempeña un villano llamado Max Zorin, un superhombre producto de la experimentación médica nazi de finales de la Segunda Guerra Mundial, que poseía un zeppelin estacionado en la sede de vuelo. También allí hay unas gigantescas y musculosas mujeres guardaespaldas. Es muy posible que Hirano utilizase estos elementos en la creación de su personaje Hellsing.
Su apellido hace referencia a la táctica alemana llamada blitzkrieg. 
Zorin aparece brevemente al final de OVA III, y de nuevo en OVA IV, V, VI, VII.

Enlaces externos 
Galería de imágenes
Ficha en Anime List
Ficha en Comic Vine
 

Personajes de Hellsing

en:Zorin Blitz